Костянтинівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Костянтинівська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.
 Костянтинівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Костянтинівська волость — Черкаського повіту Київської губернії.